Veliki Vrh (Bloke), een plaats in de Sloveense gemeente Bloke
 Veliki Vrh (Cirkulane), een plaats in de Sloveense gemeente Cirkulane
 Veliki Vrh (Šmartno ob Paki), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno ob Paki